

Bułgaria 
 Koewci – wieś w obwodzie Gabrowo
 Koewci – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo